Vuelta a La Rioja 2017 var den 57. udgave af cykelløbet Vuelta a La Rioja. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 2. april 2017. Det blev vundet af australske Rory Sutherland fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI Europe Tour 2017